Under Fire (englisch: Unter Feuer) ist:
 Under Fire (1926), US-amerikanischer Western-Stummfilm von Clifford S. Elfelt (1926)
 Under Fire (1957), US-amerikanisches Kriegsdrama von James B. Clark (1957)
 Under Fire (1983), US-amerikanischer Politthriller von Roger Spottiswoode (1983)
 Under Fire: Journalists in Combat, kanadischer Dokumentarfilm von Martyn Burke (2011)
 Under Fire!, Taktik-Computerspiel von Avalon Hill (1985)
 Under Fire (Arcade-Spiel), Arcade-Shooter von Taito (1993)
 Under Fire, Roman von Grant Blackwood aus dem erweiterten Jack-Ryan-Universum, siehe Tom Clancy#Serie Jack Ryan (jr.) (2017)
 Under Fire (Album), Album des argentinischen Jazz-Saxofonisten Gato Barbieri (1973)

Siehe auch:
 Unter Beschuss, Begriffsklärung